Artturi Lehkonen, född 4 juli 1995, är en finländsk professionell ishockeyspelare som spelar för Colorado Avalanche i National Hockey League (NHL). Lehkonen draftades av Montreal Canadiens i andra rundan (55:e spelare totalt) i NHL Entry Draft 2013 där han spenderade de sex första säsongerna i sin NHL-karriär. Han vann Stanley Cup med Avalanche 2022 där han gjorde det avgörande målet.

Statistik

Klubbkarriär

Internationellt

Meriter och utmärkelser

Externa länkar 

Finländska ishockeyspelare
Spelare i HC TPS
Spelare i KalPa
Spelare i Frölunda HC
Finländska idrottare under 2000-talet
Personer från S:t Karins
Födda 1995
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Montreal Canadiens i NHL Entry Draft
Spelare i Montreal Canadiens
Spelare i Colorado Avalanche
Stanley Cup-mästare 2022